Николай Петрович Азарьев (6 декабря 1845 - 8 августа 1914) - православный, женат. Российский военный деятель, полковник.

Участвовал в Польском походе 1863 года, в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Командир эскадрона — 10 лет и 4 месяца.

Биография 
Родился 6 декабря 1845 года. 

 Вступил в службу (?).
 Звания:
 офицер (12.10.1865),
 поручик (ст. 7.03.1869),
 штабс-ротмистр (ст. 2.04.1872),
 ротмистр (ст. 21.03.1875),
 майор (ст. 1.11.1879),
 переименован в подполковники (ст. 6.05.1884),
 полковник за отличие со ст. 14.05.1896 (1896).
 Начальник кадра Кавказского кавалерийского запаса (14.12.1899-28.11.1901).
 Командир 8-го запасного кавалерийского полка (28.11.1901-20.01.1906).

Семья 
 Дети:
 Азарьев, Александр Николаевич — полковник,
 Азарьев, Виктор Николаевич — полковник,
 Азарьев, Митрофан Николаевич — генерал,
 Азарьев, Николай Николаевич — генерал.

Награды 
 Орден Св. Станислава 3 степени (1876);
 Орден Св. Анны 3 степени с мечами и бантом (1879);
 Орден Св. Станислава 2 степени (1883);
 Орден Св. Анны 2 степени (1889);
 Орден Св. Владимира 4 степени с бантом (1893, за 25 лет службы);
 Орден Св. Владимира 3 степени (1903).

Примечания

Ссылки 
 Русская Императорская Армия — Азарьев Николай Петрович

Полковники (Российская империя)
Персоналии, чья дата смерти не установлена